

Astronomia 
 S9 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S9 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S9 – codice vettore IATA di East African Safari Air

Trasporti 
 S9 – Berlin Spandau ↔ Flughafen Berlin-Schönefeld (Germania)
 linea S9 del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)

Altro 
 SIAI S.9 – idrovolante biplano monomotore da ricognizione della SIAI-Marchetti